Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Henri Leconte che ha battuto in finale Jérôme Potier 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Andrej Česnokov (semifinali)
 Joakim Nyström (primo turno)
 Henri Leconte (campione)
 Jimmy Arias (primo turno)

 Ronald Agénor (quarti di finale)
 Mark Woodforde (primo turno)
 Jim Pugh (primo turno)
 Guy Forget (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1988